En , Domaniew peut désigner :

 dans la voïvodie de Łódź 
 Domaniew, un village dans le powiat de Poddębice,
 Domaniew, un village dans le powiat de Sieradz.

 dans la voïvodie de Mazovie 
 Domaniew, un village.